Cruztitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruztitla, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Cruztitla, Mexico City, Milpa Alta, 
 Cruztitla, Zacatlán, 
 Cruztitla, San Sebastián Tlacotepec, 
 Cruztitla, San Luis Potosí, Xilitla, 
 Cruztitla, Zoquitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar